Gustafson ist ein patronymisch gebildeter schwedischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Gustaf“.

Namensträger 
 Björn Gustafson (* 1934), schwedischer Schauspieler
 Elisabet Gustafson (* 1964), schwedische Curlerin
 Gabriel Gustafson (1853–1915), schwedischer Archäologe
 Geoff Gustafson (* 1974), kanadischer Schauspieler

 Kathryn Gustafson (* 1951), US-amerikanische Landschaftsarchitektin
 Leonard Gustafson (1933–2022), kanadischer Politiker
 Mark Gustafson (* 1959), Filmregisseur, Drehbuchautor und Animator
 Samuel Gustafson (* 1995), schwedischer Fußballspieler
 Simon Gustafson (* 1995), schwedischer Fußballspieler
 Sophie Gustafson (* 1973), schwedische Golfproette
 Tomas Gustafson (* 1959), schwedischer Eisschnellläufer
 Wylie Gustafson (* 1961), US-amerikanischer Musiker

Siehe auch 
 Gustafsson
 Gustavsson
 Gustavsen
 Gustavson

Familienname
Schwedischer Personenname

fi:Gustafsson
fr:Gustafsson